Castells:
Folre, part d'alguns castells que reforça el pis de segons i ajuda el pis de terços.
 Heràldica:
Folre (heràldica), classe d'esmalts combinats
 Navegació:
Folre (vaixell), part exterior del buc en els vaixells de fusta
 Llibres:
Folre (protector de llibres o quaderns), estoig o beina de paper o altre material, destinat a protegir un llibre o un quadern
 Arma blanca:
Folre (baina o beina d'arma blanca), beina o baina, ço és estoig de protecció d'arma blanca dreta